De Gerlache (familie)
 Jean Baptiste Anne de Gerlache de Biourge (1767-1833), lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
 Etienne de Gerlache (1785-1875), Belgisch minister
 Paul de Gerlache (1838-1891), Belgisch provinciegouverneur
 Alexandre de Gerlache de Waillimont (1860–1908), Luxemburg industrieel en politicus
 Adrien de Gerlache de Gomery (1866-1934), Belgisch ontdekkingsreiziger
 Gaston de Gerlache de Gomery (1919-2006), Belgisch ontdekkingsreiziger